Jan Baptysta Kleczyński (1756-1828), skrzypek, dyrygent i kompozytor polski
 Jan Kleczyński (1837-1895), polski pianista, kompozytor i krytyk muzyczny, szachista
 Jan Kleczyński (1875-1939), polski pisarz i krytyk sztuki, szachista